

Romania
Comana, comune del distretto di Brașov
Comana, comune del distretto di Costanza
Comana, comune del distretto di Giurgiu

Antiche città
Comana Pontica, antica città del Ponto 
Comana, antica città della Cappadocia